Rouleau est un nom commun ou un nom propre qui peut désigner :

Nom commun 
Un rouleau est un objet cylindrique, par exemple :

en agriculture
le rouleau, outil de travail du sol.
en architecture
le rouleau est un appareillage des claveaux d'épaisseur constante pour une voûte en berceau ou une arche en plein cintre d'un pont en arc. Les arches peuvent être en simple rouleau ou en double rouleau.
taille de la pierre
 Rouleau - Pièce de bois de forme cylindrique qu'on met sous de grosses pierres pour faciliter leur bardage (Morisot J.M., Tableaux détaillés des prix de tous les ouvrages du bâtiment (maçonnerie), Carilian, 1814).
bricolage
le rouleau compresseur, engin de terrassement ;
le rouleau à bras, en jardinage ;
le rouleau (peinture) de peintre ;
en cuisine
le rouleau à pâtisserie
le rouleau californien (California rolls), sushi maki sans algue mais recouvert de graines de sésame ;
le rouleau de printemps et le rouleau impérial ou nem, plats de la cuisine asiatique ;
en économie
le rouleau de timbres
en emballage
 un rouleau de film, bande de film beaucoup plus longue que large, enroulée sur elle-même afin d'en faciliter l'utilisation (voir aussi : un rouleau de ruban adhésif, un rouleau de papier toilette, un rouleau de feuille d'aluminium, un rouleau de film étirable ;en littérature antique un volumen, bande écrite, enroulée sur elle-même et conservée sous forme de rouleau
 un écrit antique sur parchemin ou papyrus organisé sous la forme de rouleau, datant souvent avant l'invention du codex :
 le Rouleau des Jeûnes ou Meguilat Ta'anit, œuvre pharisienne du début de l'ère commune ;
 le Rouleau des morts, parchemin provenant de monastères ;
 le Rouleau de cuivre, un des Manuscrits de Qumrân ;en musique le rouleau, articulation du mécanisme des touches d'un orgue.

Par extension de sens, un rouleau peut désigner un mouvement qui rappelle celui d'un cylindre :
 le rouleau costal et le rouleau ventral, en athlétisme, techniques de saut en hauteur ;
 le rouleau de la vague (Shore break en anglais) est la forme prise par l'eau de la vague lorsque la profondeur diminue, notamment aux abords de la côte.

 Nom propre 
Rouleau est un nom de famille et un nom de lieu.

 Patronyme 

 Alexandre Rouleau (1983-), hockeyeur québécois ;
 Alfred Rouleau (1915-1985), administrateur québécois ;
 Cécile Rouleau (1905-1999), sociologue québécoise ;
 Émilie Raffoul-Rouleau (19?-), journaliste et productrice de télévision ;
 Éric Rouleau (1926-2015), journaliste, écrivain et diplomate français ;
 Fabrice Rouleau (1947-2001), acteur français ;
 Guy Rouleau (1923-2010), homme politique québécois ;
 Guy Rouleau (1965-), hockeyeur québécois ;
 Guy A. Rouleau (1957-), médecin et chercheur québécois ;
 Jean-Paul Rouleau (1929-2016), sociologue et professeur canadien spécialisé en sociologie des religions ;
 Joseph-Alfred Rouleau (1929-2019), chanteur d'opéra ;
 Michèle Rouleau (1956-), militante féministe québécoise ;
 Philippe Rouleau (1940-2009), acteur français ;
 Raymond Rouleau (1904-1981), acteur et réalisateur belge ;
 Raymond-Marie Rouleau (1866-1931), archevêque de Québec.

 Toponyme 
 Rouleau, village de la province de la Saskatchewan au Canada

 Autres 

 Arts 
 Le Rouleau compresseur et le violon, film russe de 1960.
 Le Cœur sous le rouleau compresseur, roman d'Howard Buten.
 Prix Cécile-Rouleau, prix littéraire.

 Industrie 
 La procédure rouleau à rouleau' , plus connue sous le nom anglais de Roll-to-roll processing est une technique de fabrication dans l'industrie électronique.

 Expressions 
 « Casser les rouleaux » indique l'agacement : « Bon sang, tu vas pas me casser les rouleaux ! ». 
 « Être au bout du rouleau » signifie être exténué, à bout de forces''.

Patronyme français